Croton rosmarinifolius est un ancien nom qui peut faire référence à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae :

 Croton rosmarinifolius, Griseb., 1865 : Croton rosmarinoides
 Croton rosmarinifolius, Salisb., 1796 : Croton cascarilla

Voir aussi 
 Liste des espèces de Croton

Rosmarinifolius